La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2010-2011, abbreviata in Premijer liga BiH 2010-2011, è stata l'undicesima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dal , al suo primo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Ivan Lendrić () con 16 reti.

Novità 
Il Modriča ed il Laktaši sono stati retrocessi dopo essersi classificati rispettivamente all'ultimo e penultimo posto nella stagione 2009-2010, rimpiazzati dai vincitori dei due rispettivi campionati che formano la seconda divisione, il Budućnost Banovići e il Drina Zvornik.

Formula 
Partecipano al campionato 16 squadre per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina ha il diritto a partecipare alla UEFA Champions League 2011-2012 partendo dal secondo turno preliminare.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto sono ammesse alla UEFA Europa League 2011-2012 partendo rispettivamente dal secondo e dal primo turno preliminare così come la vincitrice della coppa nazionale.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2011-2012
      Qualificato alla UEFA Europa League 2011-2012
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2011-2012
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati 
 09.04.2011 Budućnost - Zrinjski 0-3 a tavolino: al 22º minuto, sullo 0-0, i giocatori del Budućnost hanno aggredito l'arbitro.

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2010-2011 e Prva liga RS 2010-2011
 Kup Bosne i Hercegovine 2010-2011

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010-2011